Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute à Tokyo du 19 au .

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Mary Joe Fernández.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

1995
Japon
Sport au Japon en 1995
Tennis en septembre 1995